Ruine Wagenburg steht für:
 Ruine Lägelen bei Beuron, Baden-Württemberg
 Ruine Wagenburg (Oberembrach), Kanton Zürich